Африканські мабуї (Trachylepis) — представник родини сцинкових.

Опис 
Довжина тулуба в представників цього роду коливається від 11 до 28 см, вага сягає до 20-25 г. Тулуб стрункий. Має добре розвинуті кінцівки з п'ятьма пальцями. Хвіст помірної довжини, на кінець потоньшується. Луска гладка. У африканських мабуй тонка та ніжна шкіра, яка легко пошкоджується та знімається клаптиками. Кольору у шкіри металевий.

Спосіб життя 
Цей рід сцинкових живе у напівпустелях, степах, чагарниках. Це рухливі, гарно бігаючи ящірки, чудово орієнтуються та ховаються у чагарниках. Вони мешкають у норах, які риють на досить значну глибину. Харчуються африканські мабуї переважно комахами та безхребетними.

Більшість представників цього виду є живородящими, тільки деякі відкладаються яйця — представники вида, що мешкають в Азії.

Розповсюдження 
Африка та о.Мадагаскар. Зустрічається також у Південній, Південно-східній та Південно-західній Азії, на островах Фернанду-ді-Норонья, що неподалік Бразилії. Є також у самій Південній Америці.

Види

Джерела 
 Carranza, S.; Arnold, N. E. (2003-08-05). "Investigating the origin of transoceanic distributions: mtDNA shows Mabuya lizards (Reptilia, Scincidae) crossed the Atlantic twice".
 Miralles, A., Chaparro, J.C. and Harvey, M.B. 2009. Three rare and enigmatic South American skinks. Zootaxa 2012:47–68.

Сцинкові